Una oz. UNA je lahko:
 Una - reka v Bosni in Hercegovini
 Una - žensko osebno ime
 Una - mitologija
 kratica za Ukrajinsko narodno armado
 Una - pleme Papuancev na Novi Gvineji